Реневский сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ренев.

История 
 1991 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ренев

Примечания